Zhen'an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhen'an Xian, härad, Shaanxi, 
 Zhen'an Qu, härad, Liaoning, 
 Zhen'an Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar